Distlhof ist der Ortsname von

 Geisfeld, Ortsgemeinde, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Geisfeld (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Geisfeld (Strullendorf), Ortsteil der Gemeinde Strullendorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Gaisfeld